ASA – jednostka czułości filmu
 ASA – tworzywo sztuczne
 ASA – kwas acetylosalicylowy
 ASA – ang. argininosuccinic aciduria – choroba
 ASA – ang. air system adaptor – gniazdo do podłączenia zasilania karabinka pneumatycznego w paintballu
 ASA – skala anestezjologicznej oceny ryzyka operacji
 ASA – MKOl kod Samoa Amerykańskich
 ASA – IATA kod portu lotniczego Assab
 Wiele amerykańskich towarzystw ma ten skrót, m.in.:
 American Sociological Association

Zobacz też 
 Asa